Лаффер — французская фамилия
 Лаффер, Артур — американский экономист, один из основателей теории предложения в экономике.
 Лаффер, Луи — французский политик, министр, Великий мастер ВВФ.

См. также 
 Лафферти